Награда Удружења филмских глумаца за најбољег глумца у главној улози () признање је које  додељује Удружење филмских глумаца од  1994. године.

Напомена:

 "†" указује на добитника Оскара за за најбољег глумца у главној улози
 "‡" указује на глумца номинованог за Оскара за за најбољег глумца у главној улози
 "††" указује на добитника Оскара за најбољег глумца у споредној улози
 "‡‡" указује на глумца номинованог за Оскара за најбољег глумца у споредној улози

Награђени и номиновани

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Спољашње везе 

Награде Удружења филмских глумаца